Alex Neil ist der Name folgender Personen:

* Alex Neil (Politiker) (* 1951), schottischer Politiker
 Alex Neil (Fußballspieler) (* 1981), schottischer Fußballspieler und -trainer

Siehe auch:
 Alexander Sutherland Neill (1883–1973), schottischer Pädagoge